Matamoros steht für:

 Santiago Matamoros, Bilddarstellung des Apostels Jakobus des Älteren

Orte in Mexiko:
 Matamoros (Campeche) in Campeche
 Matamoros (Coahuila) in Coahuila
 Heroica Matamoros in Tamaulipas

Matamoros ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Matamoros Franco (* 1966), ecuadorianischer Schachspieler
 Gustavo Matamoros (* 1957), venezolanischer Komponist
 José de Legorburu y Domínguez-Matamoros (1882–1935), spanischer Major, Schriftsteller, Dichter und Flugpionier

 Melvin Orlando Matamoros (* 1978), honduranischer Fußballschiedsrichter
 Miguel Matamoros (1894–1971), kubanischer Musiker und Komponist
 Rafael Cueto Matamoros (1900–1991), kubanischer Musiker und Komponist
 Siro Rodriguez Matamoros (1899–1981), kubanischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Matamoras
 Mariano Matamoros (Begriffsklärung)
 Municipio Matamoros